Алексе́й Бара́нников: Баранников, Алексей Алексеевич (род. 1975) — российский спортсмен, двоеборец.
 Баранников, Алексей Петрович (1890—1952) — российский индолог, академик.
 Баранников, Алексей Степанович (род. 1933) — советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.